Argélia

Argelia (Antioquia)
Argelia (Cauca)
Argelia (Valle del Cauca)

Desambiguações de topônimos